Luis Haro de Pablo (Montejo de la Vega de la Serrezuela, Segovia; 1 de octubre de 1923) es un constructor y escultor español.

Biografía 
Su formación escolar comenzó a los seis años y terminó a los trece, al ser interrumpida por el comienzo de la guerra civil española. A los quince años se inició en el mundo laboral trabajando como albañil y cantero. En su trayectoria profesional adquiere conocimientos en la materia constructiva unidos a conocimientos de topografía y cálculo adquiridos durante el servicio militar. Con cuarenta años, creó su propia empresa de construcción.

Desarrolla su actividad empresarial principalmente en Aranda de Duero, Burgos, donde estableció su residencia junto a su familia en 1962. Posteriormente, amplia su actividad al Burgo de Osma, Soria . En 1982, cerró su empresa de construcción y perdió todo su patrimonio .
 
Tras la ruina económica se inició en la escultura.

Escultura
Su obra, en su totalidad, es figurativa y principalmente en madera, pero también ha utilizado la piedra, material en el que ha realizado obras de mayor tamaño. 
Las esculturas de Haro de Pablo tienen un marcado carácter expresivo, manifiesto tanto en sus figuras como en los numerosos elementos simbólicos presentes en su obra, que remiten a los valores y creencias propias del humanismo. Su obra está centrada en el ser humano, su dignidad, su degradación, y sus contradicciones.
El autor concibe su obra como cauce para comunicar sus ideas, propuestas y visión del mundo :

La temática desarrollada incluye, entre otras categorías, personajes del mundo rural y la cultura popular, obras de temática sacra, así como numerosas alegorías simbólicas y grupos escultóricos con un número variable de figuras.

Escultura pública
 Alegoría (1990). Ubicada en la Biblioteca municipal de Aranda de Duero. Casa de cultura.
 Bajorrelieves de las puertas de la antigua Residencia de la tercera edad de Castrillo de la Vega, Burgos.
 Cristo del Priorato (2008). Ermita del Cristo del Priorato en Fresnillo de las Dueñas, Burgos. 
 Homenaje a la mujer rural (2008). Escultura en piedra, ubicada en parque de Aldehorno, Segovia.
 Homenaje a los agricultores de la Ribera del Duero (2013). Escultura en piedra ubicada en el jardín público situado en la Avenida del Ferial, esquina Calle San Francisco, de Aranda de Duero, Burgos.

Referencias

Enlaces externos 
 Página Web del artista.
 Página dedicada a Luis Haro en la web Escultura Urbana

Escultores 
Escultores de España del siglo XX
Nacidos en Castilla y León